Christiane Abenthung (1973) – ex sciatrice alpina austriaca
 Josef Abenthung (1779–1860) – militare, compositore e organista austriaco
 Joseph Abenthung (1719-1803) – architetto austriaco